Meda kan syfta på:

 Meda – en kommun i Italien
  Meda (djur) – ett släkte fiskar
 Meda AB – ett läkemedelsföretag